Åsmund Romstad Løvik, né le  à , est un coureur cycliste norvégien.

Biographie

Palmarès 
 2015
 Classement général du Roserittet DNV GP
 2016
  du Roserittet DNV GP
  du Roserittet DNV GP
  du Sundvolden GP
 2017
 Sandefjord GP
  du Tour international de Rhodes

Classements mondiaux

Notes et références

Liens externes 

 

Coureur cycliste norvégien
Naissance en mai 1989
Naissance à Bærum